Twum peut faire référence à : 
 Amma Twum-Amoah, diplomate ghanéenne.
 Mercy Twum-Ampofo, nom de scène Ohemaa Mercy, chanteuse de gospel ghanéenne.
 Gifty Twum Ampofo (née en 1967), femme politique ghanéenne.